Hützen ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Hützen (* 1991), deutscher Leichtathlet
 Walter Hützen (1938–2019), deutscher Fußballfunktionär